Мария Прохоровна Костюченко (, теперь Черниговская область — ?)  — украинская советская деятельница, бригадир женской тракторной бригады Семёновской МТС Черниговской области. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Биография 
Родилась в крестьянской семье. Образование начальное. В 1930 году вступила в комсомол.

В 1930—1933 годах — колхозница колхоза имени Коминтерна Семёновского района Черниговской области.

С 1933 года работала трактористкою Семёновской машинно-тракторной станции (МТС) Черниговской области.

С 1936 года — бригадир женской тракторной бригады Семёновской машинно-тракторной станции (МТС) поселка Семёновки Семёновского района Черниговской области.

Кандидат в члены ВКП(б) с 1937 года.

Награды 
 орден Ленина (30.12.1935)
 медали

Источники 
 газета «Вісті ВУЦВК» — Київ — листопад 1937 року.

Персоналии:Семёновский район (Черниговская область)
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва